Attila és un nom d'home i s'utilitza en hongarès i turc. Persones amb el nom Attila inclouen:

 Attila - rei dels huns
 Attila İlhan - poeta turc
 Attila József - poeta hongarès
 Attila Manizade - baix d'òpera turc

Altres coses 
 Attila - òpera
 Attila - ocell